Список известных носителей-женщин см. Замятова.

Список известных носителей фамилии Замя́тов

 Замятов, Эдуард Викторович — российский предприниматель, генеральный директор ООО «Овалтранс».

Вымышленные персонажи

 Василий Замятов — персонаж романа Владимира Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени" (1999).